Же́нская футбо́льная ли́га Ла́твии () — высший дивизион женского футбола Латвии. Проводится с 2004 года, а начиная с сезона 2010 года победитель чемпионата участвует в Лиге чемпионов.

Победители

Ссылки 
 Сайт Латвийской футбольной федерации
 Женский чемпионат Латвии на сайте women.soccerway.com